Luigi Pingitore – politico italiano
 Mike Pingitore – suonatore di banjo statunitense
 Pier Francesco Pingitore – autore televisivo e regista italiano